Рябковка — название географических объектов:

 Рябковка — река в Новосибирской области России, приток Оми. 
 Рябковка — село в Чутовском районе Полтавской области Украины.